Le tournoi Open de Macao 2019 est l'édition féminine 2019 du tournoi Open de Macao qui se déroule du 10 au  à Macao. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA World Tour Bronze et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 24 participantes dont huit têtes de série et deux wild card la joueuse locale Liu Kwai Chi et Chan Sin Yuk. 

Au , tour, la tête de série  Annie Au s'impose difficilement face à l'espoir japonais Satomi Watanabe alors que la tête de série  Salma Hany s'incline sèchement face à Low Wee Wern dans une revanche des récents championnats du monde. Cette dernière se hisse à sa plus importante finale depuis sept ans pour affronter la tête de série  Annie Au qui l'emporte en trois jeux.

Dotation et points 
En 2019, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Macao masculin 2019
 Open de Macao (squash)
 Saison 2018-2019 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Féminin 2019
Sport en Chine en 2019
2019 à Macao
Squash en 2019
Sport en avril 2019